Усма́нова — женская форма фамилии  и топоним.

 Носительницы фамилии 
 Усманова, Алмасарида Георгиевна (Смагина; 1915—1999) — советская трактористка и лётчица, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Усманова, Дилбар Саидмахмудовна (род. 1960) — узбекский врач, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 Усманова, Нилюфар Ибрагимовна (род. 1987) — узбекская певица и актриса.
 Усманова, Минсылу Губайтовна (род. 1950) — башкирский языковед, доктор филологических наук, профессор.
 Усманова, Юлдуз Урайимохуновна (род. 1963) — узбекская эстрадная певица, композитор, поэт-песенник, продюсер.

Топоним 
 Усманова — деревня в Кунашакском районе Челябинской области России. См. также 
 Большая Усманова
 Малая Усманова
 Усманово